Meister – niemieckie nazwisko
 Joseph Meister
 Lothar Meister